Billy Gonsalves (1908-1977) – calciatore statunitense
Paul Gonsalves (1920-1974) – musicista statunitense
Ralph Gonsalves (1946) – politico sanvincentino
Rob Gonsalves (1959-2017) – pittore canadese
Vic Gonsalves (1887-1922) – calciatore olandese
Virgil Gonsalves (1931-2008) – sassofonista baritono e clarinettista statunitense